Зибирхали́ (, ) — село в Ботлихском районе Дагестана (РФ). Входит в состав сельского поселения Сельсовет «Годоберинский».

Географическое положение 
Расположено в 12 км к западу от села Ботлих.

Население

История 
Село ликвидировано Указом ПВС ДАССР от 08.02.1947 г., а население переселено в село Эшилхатой Веденского района.

Примечания 

Населённые пункты Ботлихского района